Езьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Езьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер